Ciparigi (Bogor Utara), een plaats in Indonesië
Ciparigi (Sukadana), een plaats in Indonesië